Emmel kan som auktorsförkortning betyda:

 John F. Emmel
 Thomas C. Emmel

Robotskapade auktorsförkortningar